Наталовка () — село в Чаплинском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 102 человека. Почтовый индекс — 75222. Телефонный код — 5538. Код КОАТУУ — 6525482503.

Местный совет 
75222, Херсонская обл., Чаплинский р-н, с. Новонаталовка, ул. Мира, 36

Ссылки 
 Наталовка на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Чаплинского района